ÖIS har flera betydelser:

Förkortning för Öjaby IS
Förkortning för Ölmstad IS
Förkortning för Örgryte IS